Estouteville steht für:

 die ehemalige französische Gemeinde Estouteville, heute Teil der Gemeinde Estouteville-Écalles
 die Familie Estouteville, die den Ort im Mittelalter beherrschte, siehe Haus Estouteville
 das Herzogtum Estouteville

Estouteville ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume d’Estouteville (~1403–1483), französischer Kardinal
 Jacques d’Estouteville (1448–1490), französischer Adliger, Rat und Kämmerer des Königs